Cinderella è il nome inglese di Cenerentola. Può riferirsi anche a:

Musica 
Cinderella – gruppo hard rock statunitense
 Cinderella – singolo di Lionel Richie del 2001
 Cinderella – singolo delle The Cheetah Girls del 2003
Cinderella – singolo di Aqualung del 2007
Cinderella (She Said Her Name) – singolo di Bob Sinclar del 2013
Cinderella Club – locale dedicato al jazz, nel Greenwich Village, all'indirizzo 82 West Third Street a New York

Cinema e Televisione 
Cinderella – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
Cinderella – film del 1911 diretto da George Nichols
Cinderella – film del 1912 diretto da Colin Campbell 
Cinderella's Gloves – film del 1913 prodotto dalla Essanay
Cinderella – film del 1913 diretto da Harry Buss
Cinderella – film del 1914 diretto da James Kirkwood
Cenerentola (Cinderella) – cortometraggio di animazione del 1922 diretto da Walt Disney
Cinderella – film del 1924 diretto da Herbert M. Dawley
Cinderella – film del 1937 diretto da Pierre Caron
Cenerentola (Cinderella)– titolo originale del classico film di animazione Disney del 1950. Ha avuto due sequel:
Cenerentola II - Quando i sogni diventano realtà (Cinderella II: Dreams Come True) – film del 2002
Cenerentola - Il gioco del destino (Cinderella III: A Twist in Time) – film del 2007
Cinderella – film di TV di Ralph Nelson del 1957
Cenerentola (Rodgers and Hammerstein's Cinderella) – film di Robert Iscove del 1997
La leggenda di un amore - Cinderella (Ever After) – film di Andy Tennant nel 1998
Cenerentola per sempre (Cinderella) – film tv di Beeban Kidron del 2000
A Cinderella Story – film di Mark Rosman nel 2004
Another Cinderella Story – film di Damon Santostefano del 2008
Cenerentola (Cinderella) – film di Kenneth Branagh del 2015 – remake in live action del classico d'animazione Disney
Cenerentola (Cinderella) – film di Kay Cannon del 2021

Pagine correlate 
Cenerentola (disambigua)
Aschenbrödel (disambigua)